Patrick Wolff peut désigner :
 Patrick Wolff, dirigeant d'entreprise et de rugby à XV français ;
 Patrick Wolff , joueur d'échecs américain ;
 , acteur allemand.

Voir aussi